Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 2008 były 36 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 15 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 2008 został po raz piąty z rzędu francuski kierowca Sébastien Loeb startujący samochodem Citroën C4 WRC, wyprzedzając Fina Mikko Hirvonena i Hiszpana Daniela Sordo. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Citroëna, który wyprzedził zespoły Forda i Subaru.

Zmiana reguł 
Kolejność startową w pierwszym dniu wyznacza kolejność w klasyfikacji generalnej. W każdym następnym dniu kolejność startową wyznacza pozycja w klasyfikacji poprzedniego dnia. Termin 'leg' został zastąpiony przez 'day'. Przed uhonorowaniem zwycięzców, zawodnicy mają do dyspozycji dodatkowe 10 minut na serwis.
Oficjalną firmą oponiarską mistrzostw jest Pirelli. Zabroniono używania specjalnego musu w oponach, umożliwiającego jazdę z przebitą oponą. Zespoły nie mogą dodatkowo same modyfikować opon poprzez ich nacinanie.

Kalendarz 

W sezonie 2008 kalendarz mistrzostw świata składał się z piętnastu rajdów (jeden mniej niż rok wcześniej). Nowe rundy, które się pojawiły to dwa rajdy: Jordanii (po raz pierwszy w WRC) i Turcji, a wypadły rajdy: Norwegii, Irlandii i Portugalii.

Zgłoszone zespoły i kierowcy 

Oficjalnym dostawcą opon dla wszystkich zespołów jest Pirelli.

Wyniki eliminacji

Klasyfikacja generalna kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 2008 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Klasyfikacja generalna konstruktorów 

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2008 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

Dla każdego producenta punkty zdobywały tylko dwie załogi nominowane.

Klasyfikacja Junior WRC

Klasyfikacja PWRC

Przypisy 

2008 w sportach motorowych